Луфт () — немецкая фамилия:
 Луфт, Валерий Матвеевич — российский учёный
 Луфт, Ганс — виттенбергский типограф, книгопродавец, «печатник библии».
 Луфт, Криста (род. 1938) — немецкий политик